Мандер (Канада)
 Мандер (Франція)